McCleary est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1863-1944), homme politique canadien du Manitoba
 (1897-1978), joueur néo-zélandais de rugby
, entrepreneur américain en technologie
Garath McCleary (né en 1987), joueur anglais de football
 (1807-1873), homme politique américain en Iowa

 (né en 1951), artiste contemporaine américaine
, philosophe et professeure américaine
 (morte en 2003), musicienne de jazz américaine
Trent McCleary (né en 1972), joueur canadien de hockey sur glace
Urie McCleary (1905-1980), directeur artistique américain
William McCleary (1853-1917), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1949), gouvernement britannique des Îles Vierges britanniques

Toponyme

, glacier près du glacier Darwin

McCleary, ville de l'État de Washington

Voir aussi

Homonymie de patronyme.
Homonymie de toponyme